Citadel steht für:

 Citadel (Schiff), kombinierter Auto-Schüttguttransporter 
 Citadel-Filmbücher, Buchreihe
 Citadel (Computerspiel), Computerspiel (1995)
 Citadel (Spiel), Remake von System Shock (2014)
 Citadel LLC, Hedge-Fond und Handelssystem-Betreiber aus Chicago
 Citadel Miniatures, siehe Games Workshop #Citadel Miniatures
 Citadel/UX, freie Groupware
 The Citadel (Militärcollege), South Carolina, USA

Geografie:
 Citadel Bastion, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Citadelles de Québec (kanadisches Eishockeyfranchise)
 Halifax Citadels (kanadisches Eishockeyfranchise)
 Cidadelhe (Begriffsklärung)
 Zitadelle (Begriffsklärung)